Cuerpo fructífero puede referirse a:

El cuerpo fructífero o esporocarpo de los hongos basidiomicetos y ascomicetos, una estructura multicelular sobre la que se forman otras estructuras productoras de esporas.
El cuerpo fructífero, una estructura que contiene esporas formada a partir de un plasmodio.